Mostarda (planta) - várias plantas cujas sementes são usadas como condimento
Ou ainda:
 Sinapis alba subsp. alba
 Sinapis alba subsp. mairei
 Semente de mostarda - usadas na culinária
 Mostarda (condimento) - pasta de sementes de mostarda usada como condimento
 Óleo de mostarda - óleo produzido a partir de sementes de mostarda

Outros 
 Gás mostarda - uma arma química
 Mostardas - município do Rio Grande do Sul

Desambiguação